La llei Clàudia (Lex Claudia de tutelis) va ser una llei romana aprovada en temps de l'emperador Claudi que abolia la tutela legítima sobre les dones.

Referències

Bibliografia 
 

Lleis civils romanes
Drets de la dona